Le terme kufi peut faire référence :

au kufi, un bonnet destiné aux hommes et porté principalement en Afrique de l'Ouest ;
au kufi, un style de calligraphie arabe.